Rubiales bezeichnet:

 Rubiales (Teruel), eine Gemeinde in der Provinz Teruel, Spanien

Rubiales ist der Nachname von:

 Luis Rubiales (* 1977), spanischer Fußballspieler